W muzyce
 The Bridge – album muzyczny Sonny’ego Rollinsa wydany w roku 1962
 The Bridge – album muzyczny zespołu Ace of Base wydany w roku 1995
 The Bridge – singiel Eltona Johna wydany w 2006 roku, z albumu The Captain & the Kid
 The Bridge – album muzyczny Melanie Fiony wydany w roku 2009
 The Bridge: Concept of a Culture – album muzyczny Grandmaster Flasha wydany w roku 2009
 The Bridge – album muzyczny Stinga wydany w roku 2021

 Inne
 The Bridge: Na granicy – amerykański serial kryminalny emitowany od 2013 roku
 The Bridge – poemat epicki amerykańskiego poety Harta Crane'a, wydany po raz pierwszy w 1930

Zobacz też 
 Bridge